Ivar Kreuger (1880-1932), een Zweeds industrieel
Frederik H. Kreuger (1928), een Nederlands elektrotechnicus en schrijver